Torreón hace referencia a varios artículos:

 Torreón o torre del homenaje, la estructura central del castillo medieval

Poblaciones

México 
 Torreón, ciudad del estado de Coahuila.
 Municipio de Torreón, municipio mexicano de cuya cabecera es la ciudad homónima.

Estados Unidos 
 Torreón (condado de Torrance, Nuevo México)
 Torreón (condado de Sandoval, Nuevo México)

Construcciones

España 
 Torreón de Llanes, en Asturias;
 Torreón de Arroyomolinos, en Arroyomolinos;
 Torre de Baldellou, en Baldellou;
 Torreón de San Pedro Mártir, en Las Palmas de Gran Canaria;
 Torreón de Pinto, en Pinto;
 Torreón de Fuentelámparas (Robledo de Chavela)
 Torreón de La Zuda, en Zaragoza;

Deportes 
 Club de Fútbol Torreón, antiguo equipo de fútbol mexicano.

Literatura 
 El Siglo de Torreón, diario mexicano.

Educación 
 Universidad Iberoamericana Torreón.